— железнодорожная станция на линии Асакуса, расположенная в специальном районе Синагава в Токио. Станция обозначена номером A-04; была открыта 15 ноября 1968 года.

Планировка станции 
Одна платформа островного типа и два пути.

Близлежащие станции

Ссылки 
Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation: Станция Магомэ